Sarabbia steht frü:
 Sarabbia, Familienname
 Sarabbia (Lombardei), ehemalige Gemeinde auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Verretto, Lombardei, Italien
 Sarabbia, frühere Schreibweise von Sarabia (Fluss) 

Siehe auch:
 Sarabia